Magnetron – valvola termoionica ad alta potenza destinata alla produzione di microonde non coerenti
 Magnetron – videogioco sparatutto spaziale pubblicato nel 1987 
 Magnetron – videogioco pubblicato nel 1988